De Rivertonprizen (Den gyldne revolver) is een Noorse literatuurprijs die sinds 1972 jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste misdaadverhaal (roman, kortverhaal, toneelstuk, origineel script) door de Rivertonklubben (vereniging ter bevordering van de misdaadfictie in Noorwegen).

De prijs is vernoemd naar de Noorse journalist en schrijver Sven Elvestad (1884-1934) die detectiveromans schreef onder het pseudoniem Stein Riverton.

Winnaars

Zie ook 
 Glazen Sleutel
 Maurits Hansen-prisen

Externe link 
 Officiële website Rivertonklubben

Noorse literatuurprijs